NB sau nb poate fi:

 Niobiu, element chimic cu simbolul Nb
 Limba bokmål, codul ISO 639-1
 nota bene, expresie în limba latină care înseamnă „ia aminte!”

Legături externe 
 „NB” pe abrevierile.ro
 
  „NB” la acronymfinder.com